Ворса:

 Ворса — мифологический персонаж народов коми, леший.
 Ворса, Айзек (род. 1988) — ганский футболист, защитник клуба «Ред Булл».